Em francês Cercle para a palavra círculo.  Também pode se referir a:
 Cercle (França colonial) uma unidade administrativa do Império ultramarino francês;
 Cercle (Mali), a unidade administrativa do Mali
 Cercle Brugge Koninklijke Sportvereniging, um clube de futebol belga de Bruges;
 Le Cercle, uma política externa de reflexão especializada em segurança internacional;
 Na Bélgica, Cercles são associações de estudantes em torno de cada faculdade.

Desambiguação